Casaglia – frazione di Ferrara
 Casaglia di Monte Sole – frazione di Marzabotto nella città metropolitana di Bologna dove don Giuseppe Dossetti volle insediare la comunità religiosa Piccola Famiglia dell'Annunziata e dove fu sepolto. In quei luoghi, nel 1944 fu compiuto un terribile eccidio nazifascista
 Casaglia – frazione di Bologna
 Casaglia – frazione di Torbole Casaglia in provincia di Brescia
 Casaglia – frazione di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa
 Casaglia – frazione di Borgo San Lorenzo nella città metropolitana di Firenze
 Casaglia – frazione di Perugia
 Casaglia – frazione di Besana in Brianza in provincia di Monza